ФК ДАК 1904 је словачки фудбалски клуб из Дунајске Стреде. Клуб тренутно наступа у словачкој Суперлиги, највишем по рангу фудбалског такмичења у Словачкој. Као домаћин клуб наступа на градском стадиону који носи назив МОЛ Арена, капацитета 12.700 седећих места. Основан 1904. године, ДАК представља један од најстаријих клубова у Словачкој.

Успеси 
 Чехословачка
Куп Чехословачке 1987.
 Словачка
Друга лига 1998/99, 2012/13.

ФК ДАК 1904 Дунајска Стреда у европским такмичењима

Спољашње везе 
 презентација

Д